Raymond Westerling, diens bijnaam, een Nederlandse militaire commandant in Nederlands-Indië
 Turk (schaakmachine), een zogenaamde schakende machine in de 18e eeuw
 Draaiorgel de Turk, een Nederlands draaiorgel